Wilhelm VIII. ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm VIII. (Aquitanien), Herzog (1058–1086)
 Wilhelm VIII. (Auvergne), der Alte, Graf (1155–1182)
 Wilhelm VIII. (Montferrat), Markgraf (1207–1225)
 Wilhelm VIII. (Hessen-Kassel), Landgraf (1751–1760)
 Wilhelm VIII. (Montpellier), Herr (um 1172–1203)